Firtash Foundation — благотворительный фонд, учрежденный Дмитрием и Ладой Фирташ для реализации программ в области культуры и образования.
Фонд Firtash Foundation сотрудничает с Кембриджским Университетом и лондонской галереей современного искусства Saatchi Gallery для реализации своих программ и проектов.

Руководство фонда 
Дмитрий Васильевич Фирташ — учредитель фонда Firtash Foundation, украинский бизнесмен, меценат.
Лада Павловна Фирташ — руководитель и соучредитель благотворительного фонда Firtash Foundation. Как управляющий директор, Лада Фирташ формирует стратегию работы фонда, развивает сотрудничество с международными партнерами.
Дмитрий и Лада Фирташ были удостоены членства в Гильдии благотворителей Кембриджского Университета, за весомый вклад в научное и социально-культурное развитие Университета Кембриджа.

История создания Фонда 
Благотворительная деятельность Дмитрия Фирташа началась в 2008 году. На протяжении нескольких лет реализовывались различные проекты в сфере образования и культуры, как на территории Украины, так и за её пределами, что впоследствии и сформировало направления деятельности будущего фонда. Благотворительный фонд Firtash Foundation был создан в 2012 году супругами Фирташ.

Цели и задачи Фонда 
 Улучшение восприятия Украины и содействие формированию позитивного имиджа государства в мире.
 Содействие развитию украинского искусства, ознакомление мировой аудитории с работами украинских мастеров.
 Поддержка изучения украинского языка и культуры Украины в Западной Европе.
 Системная поддержка проектов в сфере образования и изучения истории и культуры Украины.
 Сохранение духовного наследия и традиций уникальной, самобытной украинской культуры.

Проекты Фонда 
 Дни Украины в Великобритании.
 Программа Украинистики в Университете Кембриджа.
 Украинская стипендиальная программа в Университете Кембриджа.
 Поддержка фестиваля Маланок в Черновцах..
 Реставрация Черновицкого национального университета им. Юрия Федьковича.

Примечания 

Благотворительные организации Украины
Организации, основанные в 2008 году